Mamuju Regency kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Mamuju, kabupaten, Sulawesi Barat, 
 Kabupaten Mamuju Tengah, kabupaten, Sulawesi Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar